Inzersdorf néven ismert települések

 Inzersdorf, egykori község Ausztriában, 1938 óta Bécs 23. kerületének, Liesingnek része
 Inzersdorf im Kremstal, község Felső-Ausztriában, Kirchdorf an der Krems-i járásban
 Inzersdorf-Getzersdorf, község Alsó-Ausztriában,  Sankt Pölten-Land járásban